Тибальди () — итальянская фамилия. Носители:

  (вт. пол. XVII века — после 1736) — итальянский скрипач и композитор.
 Тибальди, Мария Феличе (1707—1770) — итальянская художница эпохи барокко.
 Тибальди, Пеллегрино (1527—1596) — итальянский живописец, скульптор и архитектор.